Jurtxets
 Estat de Jin (s.  aC - 376 aC)
 Dinastia Jin (265-420), dinastia xinesa 265-420.
 Jin meridionals o Jin orientals, dinastia xinesa fundada el 317.
 Dinastia dels Jin anteriors, dinastia xinesa fundada el 350.
 Dinastia dels Jin posteriors, dinastia xinesa fundada el 384.
 Jin occidentals, dinastia xinesa fundada el 385.
 Jin posteriors (936–947), durant el període de Cinc Dinasties i Deu Regnes.
 Dinastia Jin (1115-1234), dinastia xinesa 1115–1234.

Vegeu també 
 Jin (desambiguació)
 Jin (Corea)